Göttersberg ist der Ortsname von

 Göttersberg (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Göttersberg (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Göttersberg (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern

Göttersberg ist der Familienname folgender Personen
 Johann Georg Gettner von Göttersberg (1645–1696), Theaterleiter einer deutschsprachigen Wandertruppe